Антон Владимирович Станкевич (25 июня (13 июня по стар.стилю) 1862 — 17 октября 1919) — российский и советский военный деятель, участник Гражданской войны, генерал-майор (1917), георгиевский кавалер, кавалер ордена Красного Знамени, казнён белогвардейцами.

Биография 
Из потомственных дворян. Уроженец поместья Губина (ныне Поставский район). Получил домашнее образование. В службу вступил 05.08.1878. Окончил Виленское пехотное юнкерское училище (1880 год, прапорщиком (ст. 14.09.1881) по 2-му разряду в Вятский 102-й пехотный полк. Подпоручик (ст. 30.08.1884). Поручик (ст. 30.08.1888). Штабс-капитан (ст. 11.02.1896). Капитан (ст. 15.03.1898). Командовал ротой 7 лет и 7 месяцев; батальоном 1 год и 2 месяца. Окончил Офицерскую стрелковую школу «успешно». Подполковник (ст. 30.07.1905). Командир 89-го пехотного запасного батальона (7 месяцев и 5 дней). На 01.01.1909 — в 90-м пехотном Онежском полку. Полковник (ст. 06.10.1910).

Участник Первой мировой войны. Командовал 329-м пехотным Бузулукским полком (19.12.1914-1917). Награждён Георгиевским оружием (09.03.1915 г.; за отличие в 90-м пехотном Онежском полку). С 1917 командующий бригадой 62-й пехотной дивизии. Генерал-майор (пр. 09.10.1917; ст. 24.07.1917) с утверждением командиром бригады. Позже командовал дивизией.

В 1918 году добровольно вступил в РККА. В апреле-июне 1919 командовал 42-й стрелковой дивизией, затем помощник командующего 13-й армией и одновременно командовал Нижнедевицким отрядом, левой группой войск Старо-оскольского направления. С начала октября 1919 г. врид начальника 55-й стрелковой дивизии.

Во время боёв под Орлом 13.10.1919 г. в селе Золотарево восточнее Орла в ходе Орловско-Кромской операции 1919 года в результате измены начальника штаба 55-й дивизии бывшего генерала А. А. Лаурица с группой комсостава был взят в плен белогвардейцами около ст. Золотарёво (ныне Орловского района Орловской области). После допроса в штабе корниловцев отправлен в 1-й батальон 1-го полка, где был предан военно-полевому суду во главе с комбатом поручиком Дашкевичем («Миша чёрный»). Оставаясь верным Советской власти, отказался перейти на сторону белогвардейцев, и был ими повешен 17 октября 1919 г.

Посмертно награждён орденом Красного Знамени. По постановлению Реввоенсовета РСФСР в ноябре 1919 года после разгрома деникинских войск под Орлом его тело было перевезено в Москву и с воинскими почестями похоронено на Красной площади в братской могиле у Кремлёвской стены.

Награды 
 орден Святого Станислава 2-й ст. (1905)
 орден Святой Анны 2-й ст. (1908)
 орден Святого Владимира 4-й ст. (1911)
 Георгиевское оружие (ВП 09.03.1915 г.; за отличие в 90-м пехотном Онежском полку)
 Пожалование старшинства: в чине Полковника с 06.12.1908 (ВП 26.09.1916)
 орден Красного Знамени (1920; приказ РВСР № 53).

Мнения 
 Мнение красных

 Мнение белых

Примечания

Литература 
 Список полковникам по старшинству: Составлен по 01.03.1914. — СПб., 1914.
 ВП 1914—1917 и ПАФ 1917.
 Сборник лиц, награждённых орденом Красного Знамени и почетным революционным оружием. — М. 1926
 Абрамов A. C. У Кремлёвской стены. — Изд-во полит. лит., 1978.
 Гражданская война и военная интервенция в СССР / ред. С. С. Хромов. — М., 1983.
 Абрамов A. C. Правда и вымыслы о кремлёвском некрополе и Мавзолее. — Эксмо: Алгоритм, 2005.

Ссылки 
 
 Биография на Hronos
 «Гражданская война» и «Виртуальный виленский некрополь»

Военачальники Первой мировой войны
Выпускники Виленского военного училища
Царские офицеры на службе в РККА
Похороненные в некрополе у Кремлёвской стены
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1919 году